DGI peut faire référence à :
 Direction générale des Impôts, une administration publique en France ;
 Délégation générale à l'informatique, l'entité exécutive du Plan calcul de 1966 à 1974 ;
 Direction générale des Impôts, une administration publique en Algérie ;
 Dirección General de Inteligencia, le service de renseignement cubain.